

Важнейшие события 
 Королевство Хорватия (925—1102).
 Кордовский халифат (929—1031).
 Дитрих Фризский отвоёвывает у норманнов землю между Рейном и Амстелом и основывает там графство Голландия.
 Король Германии Генрих I Саксонский по прозванию Птицелов терпит поражение от венгров (924) и вынужден платить им дань.
 Король Англии Эдуард Старший присоединяет к своей державе Эссекс и Восточную Англию.
 Посольство Аббасидского халифата прибыло в Волжскую Булгарию (922; Ибн Фадлан; Алмуш).
 Военные действия известного по еврейским источникам русского «воеводы Олега» (Хельгу) против Керчи.

См. также

Примечания 

920-е годы